O Campeonato Cabo-Verdiano de futebol de 2012 foi a 33ª edição da Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol, competição de futebol.  O número de clubes de edição foi 12.

O campeão do torneio foi o Sporting Clube da Praia conqustou o nove e título final. Não clubes jogar em Liga dos Campeões da África de 2013 e 2013 CAF Copa de Confederações. Em próximo ano, Sporting da Praia foi o primeiro qualificador por super taça nacional e qualficado os o campeão em 2013.

Clubes

 CS Mindelense, campeão do campeonato do 2011
 Académica Operária, campeão de Liga Insular da Boa Vista
 Académica da Brava, campeão de Liga Insular da Brava
 Académica do Fogo, campeão de Liga Insular do Fogo
 Académico/83, campeão de Liga Insular do Maio
 Juventude, campeão de Liga Insular do Sal
 Estrela dos Amadores, campeão de Liga Insular do Santiago (Zona Norte)
 Sporting Clube da Praia, campeão de Liga Insular do Santiago (Zona Sul)
 Paulense Desportivo Clube, campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Norte)
 Associação Académica do Porto Novo, campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Sul)
 SC Atlético, campeão de Liga Insular do São Nicolau
 Batuque Futebol Clube, vice-campeão de Liga Insular de São Vicente

Informações sobre o clubes

Resumo da Temporada
A edição 2012 da Campeonato Nacional teve o Sporting Clube da Praia.

Classificação Final

Grupo A

Grupo B

Jogos

Tempo finals
Referência:

Semi-finais

Finais

{| class="wikitable" style="margin: 0 auto; width: 240px;"
|-
|align=center|VenceadorSporting Clube da Praia9a título
|}

EstatísticasMelhor jogador: Gerson (SC Atlético)Melhor treinador: Janito Carvalho (Sporting Praia)Melhor presidente: Ru Évora (Sporting Praia)Melhores vitórias:'''
Sporting Clube da Praia 6-1 Juventude do Sal (5 de maio)
CS Mindelense 6-1 Académica Operaria (12 de maio)
Sporting Clube da Praia 5-0 Académica da Brava (13 de maio)
Estrela dos Amadores 5-0 Académica da Brava (27 de maio)

Ver tambêm
Taça de Cabo Verde de 2012

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
 

Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol
Futebol de Cabo Verde
2012 em Cabo Verde